Untermarkt 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 3 (Colditz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Colditz
 Untermarkt 3 (Frankenberg, Eder), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankenberg (Eder)
 Untermarkt 3 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 3 (Hadamar), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hadamar
 Untermarkt 3 (Mittenwald), siehe Liste der Baudenkmäler in Mittenwald